Třída Armstrong je třída oceánografických výzkumných lodí amerického námořnictva. Tvoří ji dvě jednotky pojmenované Neil Armstrong a Sally Ride. Plavidla jsou postavena podle civilních standardů a jejich provoz na základě získaného kontraktu zajišťují civilní vědecké instituce – v prvním případě Woods Hole Oceanographic Institution a v druhém Scripps Institution of Oceanography při University of California. Plánovaná životnost plavidel je 50 let.

Stavba 
Dvě výzkumné lodě této třídy staví americká loděnice Dakota Creek Industries v Anacortes ve státě Washington. Prototypová jednotka Neil Armstrong byla v letech 2012–2015 postavena jako náhrada za výzkumnou loď RV Knorr (AGOR-15). V září 2015 loď úspěšně dokončila zkoušky a dne 23. září 2015 byla přijata do služby.

Jednotky třídy Armstrong:

Konstrukce 

Posádku plavidla tvoři 20 civilních námořníků a 24 vědců. Nejvyšší rychlost dosahuje 12 uzlů.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Neil Armstrong